Karbitz ist der deutsche Name folgender Orte:

 Chabařovice, eine Stadt in Tschechien
 Garbce, ein Dorf in Polen